Lisovo est un toponyme qui peut désigner :
Lisovo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lisovo, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Svilengrad et dans l'oblast de Khaskovo.